Desa Padabeunghar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Padabeunghar (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 108,40), Jawa Barat, 
 Desa Padabeunghar (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 106,78), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar